IMG steht für:
 Institut für Militärisches Geowesen des österreichischen Bundesheeres
 Integrated Microbial Genomes System, Genom-Plattform des Joint Genome Institutes des Energieministeriums der Vereinigten Staaten
 International Management Group, US-amerikanische Marketing-Agentur
 International Marxist Group, eine trotzkistische Partei in Großbritannien (1964–1987)
 Internationale Missionsgesellschaft der Siebenten-Tags-Adventisten, Reformationsbewegung, eine adventistische Kirche
 Internationale Musikgesellschaft, 1898 in Berlin gegründete musikwissenschaftliche Vereinigung
 Internationaler Militärgerichtshof der Siegermächte in Berlin
 Inhaminga Airport (IATA-Code), Flughafen in Inhaminga, Region Sofala, Mosambik
 IMG Academy, Sportschule der International Management Group
 IMG Models, Modelagentur der International Management Group
 IMG Worlds of Adventure, Indoor-Freizeitpark der Ilyas & Mustafa Galadari Group

img steht für:
 img, ein HTML-Tag zum Einbinden von Grafiken, siehe Hypertext Markup Language #Syntax
 .img, Dateinamenserweiterung für Bilddateien oder Abbilddateien von CDs/DVDs, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/I

Abkürzung